Die Boxkämpfe im Fliegengewicht bei den Olympischen Sommerspielen 1920 in Antwerpen fanden vom 21. bis 24. August im Antwerpener Zoo statt.

Ergebnisse

Weblinks 
 

Fliegengewicht